Шахунья — топоним.

 Шахунья — город в Нижегородской области.
 Шахунья — деревня в Нижегородской области.
 Шахунья — железнодорожная станция.